Majorelle ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Majorelle (1886–1962), französischer Maler
 Louis Majorelle (1859–1926), französischer Möbeldesigner